Семиро́м () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Административный центр шахрестана Семиром.

География 
Город находится в южной части Исфахана, в горной местности центрального Загроса, на высоте 2343 метров над уровнем моря.
Семиром расположен на расстоянии приблизительно 132 километров к югу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 467 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший гражданский  расположен в городе Ясудж.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 26 260 человек.

Достопримечательности 
В 4 километрах к востоку от города расположен водопад высотой 35 метров.

Происшествия 
18 февраля 2018 года в окрестностях города потерпел крушение пассажирский самолёт ATR 72-200 авиакомпании Iran Aseman Airlines на борту, которого находилось 66 человек.

Примечания 

Города Исфахана